Paules o Paúles puede referirse a:

Religión 
 Congregación de la Misión

Divisiones administrativas

en España 
 Paúles (C.P. 02489), en la provincia de Albacete;
 Paúles de Lara (C.P. 09640), en la provincia de Burgos;
 Paúles del Agua (C.P. 09345), en la provincia de Burgos;
 Paúles de Sarsa (C.P. 22149), en la provincia de Huesca;
 Paúles (C.P. 48890), en la provincia de Vizcaya.
 Paúles, Despoblado de la provincia de Zaragoza.